Toifl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Toifl (1896–1944), österreichischer Landwirt
 Inge Toifl (* 1934), österreichische Schauspielerin
 Karl Toifl (1948–2010), österreichischer Neurologe und Neuropsychiater
 Leopold Toifl (* 1956), österreichischer Historiker 
 Othmar Toifl (1898–1934), deutsch-österreichischer Nachrichtenagent
 Sonja Toifl-Campregher (* 1959), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:
 Teufel (Begriffsklärung)
 Teufl
 Teuffel